Kurikkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kurikkasaari (ö i Norra Karelen), halvö i Joensuu, 
2. Kurikkasaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax),  (72 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar